Rudnyánszky József (1703 – 1788) aranysarkantyús vitéz, a hétszemélyes királyi tábla bírája
 Rudnyánszky József (1788 – 1859) besztercebányai megyés püspök
 Rudnyánszky József (1855 – 1933) politikus, a főrendiház háznagya